Marc Deci, delegat davant del senat romà l'any 495 aC
 Marc Deci, tribú de la plebs el 311 aC